Yosuke Akiyama (Chiba, 13 de abril de 1995) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Yosuke Akiyama começou a carreira na Waseda University. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight